Вудка — знаряддя для ловіння риби.
Вудка — у бурильній техніці ловильний інструмент для витягування зі свердловини дроту, кабелю і каната, що впали на вибій.

Вудка — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Вудка — село в гміні Браніце Ґлубчицького повіту Опольського воєводства